Saint-Aubin (San Albino) puede referirse a:

Patrónimo

Familia Saint-Aubin
 Gabriel-Germain de Saint-Aubin (1696-1756), bordador.
 Augustin de Saint-Aubin (1736-1807), su hijo, diseñador.
 Charles-Germain de Saint-Aubin (1721-1786), su hermano, bordador, grabador y diseñador.
 Gabriel-Jacques de Saint-Aubin (1724-1780), su hermano, artista.
 Louis-Michel de Saint-Aubin, su hermano, artista.

Nobleza
 Gilbert de Saint-Aubin, Barón
 Gilbert-Charles de Saint-Aubin, Marqués
 Stéphanie Félicité du Crest de Saint-Aubin (1746-1830), Condesa de Genlis, Marquesa de Sillery

Geografía

Francia

Comunas
Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Aisne.
Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Aube.
Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Côte-d'Or.
Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Indre.
Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Jura.
Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Landas.
Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Lot y Garona.
Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Norte.
Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Paso de Calais.
Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Essonne.
Saint-Aubin-Celloville, comuna francesa situada en el departamento de Sena Marítimo.
Saint-Aubin, antigua comuna francesa de Orne, actualmente integrada en Cisai-Saint-Aubin.

Comunas con nombre similar
La Chapelle-Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Sarthe.
Cisai-Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Orne.
La Ferté-Saint-Aubin, comuna francesa situada en el departamento de Loiret.
Saint-Aubin-Château-Neuf, comuna francesa de Yonne.
Saint-Aubin-d'Appenai, comuna francesa de Orne.
Saint-Aubin-d'Arquenay, comuna francesa de Calvados.
Saint-Aubin-d'Aubigné, comuna francesa de Ille y Vilaine.
Saint-Aubin-de-Baubigné, antigua comuna francesa de Deux-Sèvres, actualmente integrada en Mauléon.
Saint-Aubin-de-Blaye, comuna francesa de Gironde.
Saint-Aubin-de-Bonneval, comuna francesa de Orne.
Saint-Aubin-de-Branne, comuna francesa de Gironde.
Saint-Aubin-de-Cahuzac, antiguo nombre de Saint-Aubin-de-Cadelech (Dordogne).
Saint-Aubin-de-Cadelech, comuna francesa de Dordogne.
Saint-Aubin-de-Courteraie, comuna francesa de Orne.
Saint-Aubin-de-Crétot, comuna francesa de Sena Marítimo.
Saint-Aubin-d'Écrosville, comuna francesa de Eure.
Saint-Aubin-de-Lanquais, comuna francesa de Dordogne.
Saint-Aubin-de-Locquenay, comuna francesa de Sarthe.
Saint-Aubin-de-Luigné, comuna francesa de Maine y Loira.
Saint-Aubin-de-Médoc, comuna francesa de Gironde.
Saint-Aubin-de-Nabirat, comuna francesa de Dordogne.
Saint-Aubin-des-Bois, comuna francesa de Calvados.
Saint-Aubin-des-Bois, comuna francesa de Eure y Loir.
Saint-Aubin-de-Scellon, comuna francesa de Eure.
Saint-Aubin-des-Cercueils, antigua comuna francesa de Sena Marítimo, actualmente integrada en Saint-Aubin-Routot.
Saint-Aubin-des-Châteaux, comuna francesa de Loira Atlántico.
Saint-Aubin-des-Chaumes, comuna francesa de Nièvre.
Saint-Aubin-des-Coudrais, comuna francesa de Sarthe.
Saint-Aubin-des-Grois, comuna francesa de Orne.
Saint-Aubin-des-Hayes, comuna francesa de Eure.
Saint-Aubin-des-Landes, comuna francesa de Ille y Vilaine.
Saint-Aubin-des-Ormeaux, comuna francesa de Vendée.
Saint-Aubin-des-Préaux, comuna francesa de Manche.
Saint-Aubin-de-Terregatte, comuna francesa de Manche.
Saint-Aubin-du-Cormier, comuna francesa de Ille y Vilaine.
Saint-Aubin-du-Désert, comuna francesa de Mayenne.
Saint-Aubin-du-Dolet, antigua comuna francesa de Vienne, actualmente integrada en Saint-Jean-de-Sauves.
Saint-Aubin-du-Pavail, comuna francesa de Ille y Vilaine.
Saint-Aubin-du-Pavoil, antigua comuna francesa de Maine y Loira, actualmente integrada en Nyoiseau.
Saint-Aubin-du-Perron, comuna francesa de Manche.
Saint-Aubin-du-Plain, comuna francesa de Deux-Sèvres.
Saint-Aubin-du-Thenney, comuna francesa de Eure.
Saint-Aubin-en-Bray, comuna francesa de Oise.
Saint-Aubin-en-Charollais, comuna francesa de Saona y Loira.
Saint-Aubin-Épinay, comuna francesa de Sena Marítimo.
Saint-Aubin-Fosse-Louvain, comuna francesa de Mayenne.
Saint-Aubin-jouxte-Boulleng, antiguo nombre de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Sena Marítimo)
Saint-Aubin-la-Campagne, antigua comuna francesa de Sena Marítimo, actualmente integrada en Saint-Aubin-Celloville.
Saint-Aubin-la-Plaine, comuna francesa de Vendée.
Saint-Aubin-Lébizay, antigua comuna francesa de Calvados, actualmente integrada en Beaufour-Druval.
Saint-Aubin-le-Cauf, comuna francesa de Sena Marítimo.
Saint-Aubin-le-Cloud, comuna francesa de Deux-Sèvres.
Saint-Aubin-le-Dépeint, comuna francesa Indre y Loira.
Saint-Aubin-le-Guichard, comuna francesa de Eure.
Saint-Aubin-le-Monial, comuna francesa de Allier.
Saint-Aubin-lès-Elbeuf, comuna francesa de Sena Marítimo.
Saint-Aubin-les-Forges, comuna francesa de Nièvre.
Saint-Aubin-lès-Gournay, antigua comuna francesa de Sena Marítimo, actualmente integrada en Gournay-en-Bray.
Saint-Aubin-la-Rivière, antigua comuna francesa de Sena Marítimo, actualmente integrada en Saint-Aubin-Épinay.
Saint-Aubin-le-Vertueux, comuna francesa de Eure.
Saint-Aubin-Montenoy, comuna francesa de Somme.
Saint-Aubin-Rivière, comuna francesa de Somme.
Saint-Aubin-Routot, comuna francesa de Sena Marítimo.
Saint-Aubin-sous-Erquery, comuna francesa de Oise.
Saint-Aubin-sur-Aire, comuna francesa de Meuse.
Saint-Aubin-sur-Algot, antigua comuna francesa de Calvados, actualmente integrada en Cambremer.
Saint-Aubin-sur-Auquainville, antigua comuna francesa de Calvados, actualmente integrada en Auquainville.
Saint-Aubin-sur-Cailly, antigua comuna francesa de Sena Marítimo, actualmente integrada en Vieux-Manoir.
Saint-Aubin-sur-Gaillon, comuna francesa de Eure.
Saint-Aubin-sur-Iton, antigua comuna francesa de Orne, actualmente integrada en Saint-Ouen-sur-Iton.
Saint-Aubin-sur-Loire, comuna francesa de Saona y Loira.
Saint-Aubin-sur-Mer, comuna francesa de Sena Marítimo.
Saint-Aubin-sur-Mer, comuna francesa de Calvados.
Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, comuna francesa de Eure.
Saint-Aubin-sur-Scie, comuna francesa de Sena Marítimo.
Saint-Aubin-sur-Yonne, comuna francesa de Yonne.

Barrios
 Saint-Aubin, barrio de Toulouse.

Abadías 
 Abadía de San Albino de Angers.

Denominación vinícola 
Château Saint-Aubin, denominación vinícola dentro de los viñedos de Burdeos.

Castillos 
 Castillo de Saint-Aubin-sur-Loire, en el departamento de Saona y Loira.

Islas 
 Isla de San Albino, isla angevina.

Islas del Canal de la Mancha 
 Saint-Aubin, puerto de Jersey.

Bélgica 
 Saint-Aubin, sección de la comuna belga de Florennes en la provincia de Namur.

Suiza 
 Saint-Aubin, comuna suiza del cantón de Friburgo.
 Saint-Aubin-Sauges, comuna suiza del cantón de Neuchâtel.